Ерік Вайнріч (,  19 грудня 1966, Роаноук, Вірджинія) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 32-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Гартфорд Вейлерс», «Чикаго Блекгокс», «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс», «Філадельфія Флаєрс», «Сент-Луїс Блюз» та «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 1238 матчів у НХЛ, включаючи 81 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної США, у складі якої брав участь у 17 іграх. Виступав за національну збірну США, провів 67 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Спортсмени з Вірджинії
Спортсмени з Мену